Luhmühle und Luhmühlen können stehen für:

 Luhmühle (Vohenstrauß), Einöde der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Luhmühlen, Ortsteil der Gemeinde Salzhausen, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 CCI Luhmühlen, jährliches Vielseitigkeits-Reitturnier in Luhmühlen, Gemeinde Salzhausen, Landkreis Harburg, Niedersachsen

Siehe auch:
 Lohmühle